Hippeutister är ett släkte av skalbaggar. Hippeutister ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Hippeutister